Спелман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спелман, Корнелис (1628—1684) — четырнадцатый генерал-губернатор Голландской Ост-Индии.
 Спелман, Кэролайн (род. 1958) — британский политик, министр по делам окружающей среды (2010—2012).

См. также